Первая Футбольная лига 2009-10 — 18-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования, последний год, являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и ещё победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Лестер Сити
 Питерборо Юнайтед
 Сканторп Юнайтед

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Нортгемптон Таун
 Крю Александра
 Челтнем Таун
 Херефорд Юнайтед

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Норвич Сити
 Саутгемптон
 Чарльтон Атлетик

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Брентфорд
 Эксетер Сити
 Уиком Уондерерс
 Джиллингем

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010